Persones:
 José Manuel Suárez Rivas, apodat Sietes, futbolista asturià nascut el 1974.

 Llocs:
 Sietes, parròquia del municipi asturià de Villaviciosa.